Carlos Correa puede referirse a 

 Carlos Correa (1994), beisbolista puertorriqueño.
 Carlos Correa, activista venezolano.
 Carlos Correa Martínez (1968), misionero colombiano.
 Carlos Correa (1912-1985), artista colombiano.
 Carlos Correa y Toro (1824-1905), político chileno.
 Carlos Correa de Saa (1770-1820), político chileno.